Hartshorne (Derbyshire), een plaats in het Engelse graafschap Derbyshire
 Hartshorne (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma